Yuan är ett vanligt kinesiskt efternamn, som skrivs traditionellt 袁, förenklat 袁, pinyin Yuán.  	 	

Den 31 december 2014 var 114 personer med efternamnet Yuan bosatta i Sverige.

Personer med efternamnet Yuan
Personer utan angiven nationalitet är från Kina

Män
 Yuan Mei (1716–1798), författare och lärd
 Yuan Shikai (1859–1916), militär, politiker, Republiken Kinas president

Kvinnor
 Yuan Hua (född 1974), judoutövare
 Yuan Shu Chi (född 1984), taiwanesisk bågskytt

Källor

Kinesiska efternamn
WP:Projekt Kina